Szymanowo peut désigner :

Topoymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Szymanowo, village du powiat d'Ostróda
 Szymanowo,  village du gmina de Sorkwity

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Szymanowo, village du powiat de Rawicz
 Szymanowo, village du powiat de Szamotuły
 Szymanowo, village du powiat de Śrem

 dans la voïvodie de Lublin :
 Szymanowo, village du powiat de Biała Podlaska